Pamětník (ženský tvar pamětnice) může být:

 člověk, který toho hodně pamatuje, např. z důvodů svého věku nebo rušného života, popř. byl svědkem určité dávné události
 Klinopád, také Pamětník – rod rostlin Acinos; viz např. pamětník rolní
 Pamětník (Chlumec nad Cidlinou) – vesnice, část města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové
 Pamětník (přírodní památka) – přírodní památka u vsi Pamětník
 Pamětnice (film) – český film Vlada Štancla z roku 2009

Reference